

Населені пункти та їхні частини

 Яскі — село в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Яскі — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства
 Яскі — частина села Ліпова в гміні Ліпова Живецького повіту Сілезького воєводства
 Яскі — лісова осада в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства

Примітки